V és la vint-i-dosena lletra de l'alfabet català
 V (concentració), concentració a Barcelona en forma de «V» durant la Diada de 2014, per reivindicar la consulta d'autodeterminació i la independència
 Cronologia: Segle V, període que inclou els anys compresos entre el 401 i el 500
 Televisió:
 V (minisèrie), minisèrie estatunidenca de 1983 de Kenneth Johnson
 V (sèrie de televisió de 1984), sèrie estatunidenca de Kenneth Johnson
 V (sèrie de televisió de 2009), sèrie estatunidenca de Kenneth Johnson, remake de l'anterior
 Còmic: V de Vendetta, novel·la gràfica d'Alan Moore iniciada el 1982
 Cinema: V de Vendetta (pel·lícula), pel·lícula de 2005 dirigida per James McTeigue, basada en la novel·la gràfica
 Música: V (cantant) cantant sud-coreà membre del grup de k-pop BTS.